Манк се може односити на:
 Манк (ТВ серија)
 Манк (филм)